Луньов Валентин Васильович — український фізик.
 Луньов Григорій Олексійович — колишній народний депутат України.
 Луньов Ігор Васильович — генерал-лейтенант Збройних сил України, командувач Сил спеціальних операцій ЗСУ.
 Луньов Олег Володимирович — український художник.
 Луньов Олександр Григорович — полковник Збройних сил України, учасник російсько-української війни, що відзначився під час російського вторгнення в Україну в 2022 році.
 Луньов Олександр Володимирович (1979—2014) — майор Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Луньов Олександр Ігорович — майор Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Луньов Павло Федорович — Герой Радянського Союзу.
 Луньов Панас Федорович — український педагог, музеєзнавець, мистецтвознавець.
 Луньов Святослав Ігорович — український композитор.
 Луньов Сергій Омелянович (1909—1978) — український радянський графік.

Див. також 
 Луньков
Прізвища